Pargrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pargrundet (Saltvik, Åland), 
 Pargrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Pargrunden

Robotskapade Finlandförgreningar